Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1969, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1969.

Indianapolis 500
1969
Desporto nos Estados Unidos em 1969